

Geografia
 Pimenta Bueno – comune del Brasile nello Stato di Rondônia

Persone
 Alberto Bueno (1988) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Alfonso Darío Pereyra Bueno (1956) – allenatore di calcio, ex calciatore e dirigente sportivo uruguaiano
 Ana Bueno de la Peña, meglio conosciuta come Ana Rossetti (1950) – scrittrice spagnola
 Antonio Bueno (1918-1984) – pittore italiano di origini spagnole
 Antonio Bueno Delgado (1980) – ex cestista spagnolo
 Carlos Bueno (1980) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Caterina Bueno (1943-2007) – etnomusicologa e cantante italiana
 Cláudia Bueno da Silva, detta semplicemente Claudinha, (1987) – pallavolista brasiliana
 Eber Bueno (1959) – ex calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Eduardo Herrera Bueno, noto come Herrerita (1914-1991) – calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Francisco Bueno Netto (1894-1959) – calciatore di ruolo difensore e allenatore di calcio brasiliano
 Galvão Bueno (1950) – giornalista e conduttore radiofonico brasiliano
 Gonzalo Bueno (1993) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Gustavo Bueno (1924-2016) – filosofo spagnolo
 Giuseppe Pavón Bueno (1909-1936) – presbitero spagnolo, venerato come beato dalla Chiesa cattolica
 Juan Miguel Callejón Bueno (1987) – calciatore spagnolo, di ruolo centrocampista
 José María Bueno y Monreal (1904-1987) – cardinale e arcivescovo cattolico spagnolo
 Lucas Bueno (...–1668) – vescovo cattolico spagnolo
 Luiz Bueno (1937-2011) – pilota automobilistico brasiliano
 Manuel Bueno (1940) – ex calciatore spagnolo, di ruolo attaccante
 Maria Bueno (1939-2018) – tennista brasiliana
 Marco Bueno (1994) – calciatore messicano, di ruolo attaccante
 Martín Bueno (1991) – calciatore uruguaiano, di ruolo attaccante
 Misael Bueno (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Ramon Bueno Ardite, noto come Ramon (1984) – giocatore di calcio a 5 ed ex calciatore brasiliano naturalizzato italiano
 Renata Bueno (1979) – politica italiana, deputata residente all'estero
 Rodrigo Bueno (1973-2000) – cantautore argentino
 Ruy Bueno Neto, detto Ruy Cabeção (1978) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Santiago Bueno (1998) – calciatore uruguaiano, di ruolo difensore
 Sebastián Bueno (1981) – ex calciatore argentino, di ruolo attaccante
 Thiago Martins Bueno (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore
 Vincent Bueno (1985) – cantante austriaco di origini filippine
 Vitor Frezarin Bueno (1994) – calciatore brasiliano, di ruolo centrocampista
 Xavier Bueno (1915-1979) – pittore spagnolo naturalizzato italiano
 Yadiletsy Ríos Bueno (1977) – ex cestista cubana con cittadinanza italiana
 Wellington Daniel Bueno, noto come Bueno (1995) – calciatore brasiliano, di ruolo difensore

Altro
 Guzmán el Bueno – stazione delle linee 6 e 7 della Metropolitana di Madrid
 Kinder Bueno – confezione prodotta dalla Kinder della Ferrero